Marin Topić (fotograf), hrvatski fotograf
 Marin Topić (slikar), hrvatski slikar i arhitekt iz Bosne i Hercegovine